Borsele (gemeente), een gemeente in de provincie Zeeland
 Borssele (dorp), een dorp in de gemeente Borsele (Zeeland)
 Borssele (eiland), een voormalig eiland in de provincie Zeeland, een onderdeel van Zuid-Beveland
 Familie van Borssele, een oud Zeeuws adellijk geslacht
 Kerncentrale Borssele, een kerncentrale die naar het dorp Borssele is genoemd
 Windpark Borssele, een windpark op de Noordzee

Personen met de achternaam Borselen
 Jan Willem van Borselen, Nederlandse kunstschilder uit de 19de eeuw